Steeves ist der Familienname folgender Personen:

 Burpee L. Steeves (1868–1933), US-amerikanischer Politiker
 Harrison Ross Steeves (1881–1981), US-amerikanischer Anglist und Hochschullehrer
 William Steeves (1814–1873), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 Steves